Kallisztó, görög mitológiai szereplő
Callisto, a Jupiter egyik holdja
Callisto, a Marvel Comics egyik képregényszereplője

bg:Каликст